Уа-Пу () — третий по величине остров Маркизских островов. Расположен в 1347 км к северо-востоку от острова Таити. Длина Уа-Пу с севера-на юг составляет 15 км, с востока на запад — 10 км. Площадь острова — 105 км². Второе полинезийское название Уа-Пу — остров Хапу (Hapu). Европейские исследователи в прошлом называли его остров Адамс (), остров Джефферсон (), остров Тревеннен ().

География 

С севера на юг в центре острова проходит горный хребет, высшая точка которого гора Потаинуи, известная также как Оаве (1232 м). Берега острова весьма крутые, особенно на западном берегу, где высокие утёсы обрываются прямо в океан. Восточный же берег изрезан, покрыт галькой, а вблизи лежат небольшие моту. На западном берегу также расположены долины Хакахау, Хакамаии, Хохои и Пааумеа. На острове большое количество бухт.

История 
В далёком прошлом на острове Уа-Пу проживало 27 независимых племён, в основном ютившихся в долинах острова. Самобытность Уа-Пу заключалась в том, что в отличие от других островов архипелага, на острове признавался только один верховный вождь, принадлежавший к племени атипапа. На Уа-Пу сохранилось очень большое количество каменных сооружений, построенных древними жителями острова. Однако до сих пор не проводилось каких-либо крупных исследований.

Из-за своей труднодоступности первые европейцы на острове появились только в 1791 году. Ещё 17 апреля 1791 года мимо Уа-Пу проплывало американское судно под командованием Джозефа Ингрэхема (), однако высадиться на нём капитану так и не удалось: он ограничился только нанесением на карту координат острова. Но уже 21 июня 1791 года на Уа-Пу высадился первый европеец — французский мореплаватель Этьенн Маршан (), объявивший остров собственностью французского короля Людовика XVI. Однако иностранцы очень редко посещали Уа-Пу из-за отсутствия безопасной гавани, малого количества сандалового дерева и другого сырья. Первые католические миссионеры также испытывали большие трудности на острове: между племенами были часты войны, начались эпидемии, в результате которых численность коренного населения снизилась с 2 тысяч человек в конце XVIII века до 400 человек в 1885 году. К тому же, на острове вплоть до 1863 года продолжались человеческие жертвоприношения.

Административное деление 
Остров Уа-Пу — коммуна, входящая в состав административного подразделения Маркизские острова.

Население 
В 2007 году численность населения Уа-Пу составляла 2157 человек, которые проживали в двух поселениях острова — деревнях Хакахау и Хакамаии.

Административным центром острова является деревня Хакахау, которая расположена в северо-восточной части Уа-Пу. В 1996 году численность населения Хакахау составляа 1398 человек.

Экономика 
Основными источниками местного дохода в настоящий момент являются производство копры, вылов рыбы и местное ремесло. На Уа-Пу есть свой аэропорт.

Фотогалерея

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

 Информация про остров
 

Маркизские острова
Коммуны Французской Полинезии